Wiebelsbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wiebelsbach, Stadtteil und Dorf von Groß-Umstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Lützel-Wiebelsbach, Ortsteil der Gemeinde Lützelbach im Odenwaldkreis, Hessen

Gewässer:
 Wiebelsbach (Heilbach), rechter Zufluss des Heilbachs (zum Wörther Altrhein) bei Wörth am Rhein, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Wiebelsbach (Lützelbach), rechter Zufluss des Lützelbachs (zum Breitenbach, zur Mümling) in Lützel-Wiebelsbach, Gemeinde Lützelbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Wiebelsbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) in Ottenau, Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Wiebelsbach (Ohlebach), auch Pferdsbach, linker Zufluss des dort noch Pferdsbach genannten Ohlebachs vor der Langheinzenmühle, Stadt Groß-Umstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Wiebelbach